Tros (Oudgrieks: Τρώς) is de mythische stichter van Troje en een kleinzoon van Dardanos, de zoon van Zeus en Atlas' dochter Elektra. Hij stichtte de stad samen met zijn zoon Ilos, waardoor Troje ook Ilion genoemd wordt. Ilos' zoon Laomedon bouwde de muren van Troje.(Troje was de enige stad met muren in de regio) Laomedons zoon Priamos was de laatste koning van Troje en de koning in de Trojaanse Oorlog. Priamos was de vader van onder anderen Paris, Hektor en Cassandra.

Stamboom

Koning in de Griekse mythologie
Troje